Тизапа има више значења:

 Тизапа (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тизапа (Тепевакан де Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тизапа (Заказонапан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Тизапа (Чичикила), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику